Føvling Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Føvling Sogn (Horsens Kommune)
 Føvling Sogn (Vejen Kommune)